Bælum (plaats), plaats in Denemarken
 Bælum (parochie), parochie in Denemarken